Samum ist:

 ein Sandsturm, siehe Samum (Wind)
 ein Rennpferd, siehe Samum (Pferd)
 eine Zigarettenmarke und -fabrik (Wien)
 ein römisches Kastell in Dakien, siehe Kastell Cășeiu